Alambre (spanisch „Draht“) steht für:

 Alambre (Gericht), ein mexikanisches Fleischgericht
 Alambre Tank, Stausee im US-Bundesstaat Arizona
 Alambre Valley, Schlucht im US-Bundesstaat Arizona
 Alambre Wash, Fluss im US-Bundesstaat Arizona